Die Rosenkranzkirche Nossa Senhora do Rosário () in Ilimanu ist die römisch-katholische Pfarrkirche der osttimoresischen Insel Atauro. Ilimanu (Aldeia Ilimanu) ist der mittlere Ortsteil von Vila Maumeta, dem Hauptort der Insel. Die Kirche gehört zum Erzbistum Dili. Sie liegt an der Nordseite der Straße Travessa Vila de Maumeta.

Das Gebäude ist relativ unscheinbar und auch kleiner als die evangelische Kapelle von Maumeta, im Ortsteil Ilitecaraquia. Im Gegensatz zum restlichen Osttimor sind die Katholiken auf Atauro in der Minderheit gegenüber den Protestanten, die Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals durch niederländische Calvinisten aus Alor missioniert wurden.

Einzelnachweise 

Ilimanu
Ilimanu
Kirchengebäude in Asien
Bauwerk auf Atauro